Simcoe est un patronyme et toponyme répandu en Ontario au Canada et pouvant désigner :

Patronymes 
 Anthony Simcoe (né en 1969), acteur australien
 Elizabeth Simcoe (1762-1850), artiste et écrivaine du Canada colonial
 John Graves Simcoe (1752-1806), premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada

Toponymes 
 Simcoe, ville du sud-ouest de l'Ontario
 Simcoe, comté localisé au centre de l'Ontario
 Lac Simcoe, lac du sud de l'Ontario
 Simcoe-Centre, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1988-1997)
 Simcoe-Est, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1882-1966)
 Simcoe-Nord, circonscription fédérale et provinciale de l'Ontario
 Simcoe-Sud, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1924 & 1976-1987)

Choses 
 Simcoe, variété de houblon utilisé dans la fabrication de la bière
 Simcoe, cheval dans le service de police montée de Toronto
 SIMCOS, langage et environnement de développement en simulation informatique

Toponymies partielles 
 Barrie—Simcoe, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1996-1997)
 Barrie—Simcoe—Bradford, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1997-2003)
 Dufferin—Simcoe, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1924-1966)
 Grey—Simcoe, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1966-1987)
 Peel—Dufferin—Simcoe, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1967-1976)
 Wellington—Dufferin—Simcoe, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1977-1987)
 Wellington—Grey—Dufferin—Simcoe, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1987-1996)
 York—Simcoe, circonscription fédérale de l'Ontario

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme